Голубая — название рек в России:

Голубая (приток Преголи) — в Калининградской области
Голубая (приток Енисея) — в Красноярском крае
Голубая (приток Эквиатапа)
Голубая (приток Оконайто)
Голубая (приток Станиславской)
Голубая (приток Зеи)
Голубая (приток Хуту)